Гай Корнелий (Gaius Cornelius) може да се отнася за:

 Гай Корнелий, консулски военен трибун 387 пр.н.е.
 Гай Корнелий Лентул, триумвир на нова колония 199 пр.н.е.
 Гай Корнелий Цетег (консул 197 пр.н.е.), консул 197, цензор 194 пр.н.е.
 Гай Корнелий Лентул Батиат, собственик на Гладиаторско училище в Капуа.
 Гай Корнелий (трибун 67 пр.н.е.), квестор на Гней Помпей и народен трибун 67 пр.н.е.
 Гай Корнелий (заговорник), заговорник от заговора на Луций Сергий Катилина 63 пр.н.е.
 Гай Корнелий Цетег (сенатор), участник в Катилинския заговор
 Гай Корнелий Гал (Гней или Гай), префект на Египет 30 пр.н.е.
 Гай Корнелий Тацит (или Публий) (56 – 117), известен римски историк и политик
 Гай Корнелий Галикан, суфектконсул 84 г.
 Гай Корнелий Рар, суфектконсул 93 г.